Kinky Boots steht für: 

 Kinky Boots – Man(n) trägt Stiefel, britisch-US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2005
 Kinky Boots (Musical), auf dem Film basierendes Musical aus dem Jahr 2013